Die Frau ohne Schatten
Rio Frâu
Frau im Mond
Anonyma - Eine Frau in Berlin

Desambiguação